Reitmayr ist der Familienname folgender Personen

 August Reitmayr (1802–1874), deutscher Richter und Politiker
 Paul Reitmayr (* 1984), österreichischer Triathlet

Siehe auch:
 Reitmair
 Reithmayr